Ор Заруа () — название сочинений на еврейском языке:

 «» (1260 год) — обширный ритуальный кодекс Исаака бен-Моисей из Вены;
 Ор Заруа (также Исаак Ор Заруа) — прозвище Исаака бен-Моисея.
 «Ор Заруа» («Рассеянный свет», 1288—1289) — об акте сотворения мира авторства Моше де Леон.

См. также 
  (Нью-Йорк, США)